Семеновский сельсовет — название административно-территориальных единиц и/или муниципальных образований:

 Семёновский сельсовет — в Алтайском крае, Кулундинский район.
 Семёновский сельсовет — в Алтайском крае, Славгородский район.
 Семёновский сельсовет — в Амурской области, Свободненский район.
 Семеновский сельсовет — в Башкортостане, Баймакский район.
 Семёновский сельсовет — в Курской области, Касторенский район.
 Семёновский сельсовет — в Курской области, Конышёвский район, упразднён.
 Семёновский сельсовет — в Курской области, Щигровский район, упразднён в 1992.
 Семёновский сельсовет — в Московской области, Дмитровский (до 1935) и Коммунистический (1935—1954) районы.
 Семёновский сельсовет — в Московской области, Можайский район (1959—1994).
 Семёновский сельсовет — в Московской области, Михневский (1929—1959) и Ступинский (1959—1960, 1973—1994) районы.
 Семёновский сельсовет — в Нижегородской области, Краснооктябрьский район.
 Семёновский сельсовет — в Нижегородской области, Уренский район.
 Семёновский сельсовет — в Оренбургской области, Пономарёвский район.
 Семёновский сельсовет — в Тамбовской области, Токарёвский район, упразднён.

Семеновский сельский совет — название административных единиц на Украине:

 Семеновский сельский совет (Криничанский район) — в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Семёновский сельский совет (Липоводолинский район) — в Липоводолинском районе Сумской области.
 Семеновский сельский совет (Близнюковский район) — в Близнюковском районе Харьковской области.
 Семеновский сельский совет (Харьковская область) — в Шевченковском районе Харьковской области.

См. также 
 Семёновский
 Семёновка